Serie A kan avse flera volleybollserier i Italien:
Serie A1 i volleyboll (damer)
SuperLega (för herrar) kallades tidigare Serie A1
Serie A2  (volleyboll, damer)
Serie A2 (volleyboll, herrar)
Serie A3 (volleyboll, herrar)